Брауншвейг — крупный город в Северной Германии на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония.
 Брауншвейг (герцогство) — немецкое герцогство, созданное по итогам Венского конгресса.
 Брауншвейг-Люнебург — историческое немецкое герцогство, которым правили Вельфы.
 Брауншвейг-Вольфенбюттель — германское княжество в составе герцогства Брауншвейг-Люнебург

Техника и вооружение 
 «Брауншвейг» - немецкий броненосец
 F260 «Брауншвейг» - немецкий корвет

Персоналии 
 Брауншвейг, Рудольф Иванович (1822—1880) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.

См. также 
 Брауншвейгский лев
 Брауншвейгский собор
 Брауншвейгское семейство